GPU, az Állami Politikai Igazgatóság (szovjet politikai rendőrség) orosz rövidítése
 Graphics processing unit, grafikus processzor (a számítógép része)
 Global Processing Unit, szoftver